Dálite — designação indiana, popularmente conhecida como intocáveis, daqueles que não pertencem a qualquer casta
Deuce 'n Domino — dupla de wrestling anteriormente conhecidos como The Untouchables
Untouchables (álbum) — da banda Korn

Cinema e televisão 
The Untouchables (telessérie) — exibida de 1959 a 1963 pelo canal ABC
Os Intocáveis — filme estadunidense com o ator Kevin Costner lançado em 1987
Intouchables — filme francês lançado em 2011, intitulado Intocáveis no Brasil

Ver também 
Untouchable — single do grupo pop britânico Girls Aloud
The Untouchable —  álbum do rapper Scarface

Desambiguações de cinema